Виньерон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виньерон, Артур (род. 1995) — французский гандболист, играющий на позиции правого крайнего и выступающий за клуб Сэн-Рафаэль Вар Гандбол.
 Виньерон, Жан (более известный как Джованни Венерони; 1642—1708) — французский лингвист и грамматик.
 Виньерон, Пьер Рош (1789—1872) — французский художник и гравёр.